Boris Andreev può riferirsi a:

 Boris Andreev (1940–), cosmonauta sovietico
 Boris Andreev (1915-1982), attore sovietico
 Boris Andreev (1906-1987), tiratore olimpico sovietico